Niemcy:
 Mansfeld – dzielnica Putlitz
 Mansfeld – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz
 Mansfeld – były powiat w latach 1780–1806

Inne:
 Mansfeld – była firma, wydobywająca miedź i srebro
 Mansfeld – hrabstwo
 Mansfeld – ród
 Mansfeld – statek
 Mansfeld – zamek

Zobacz też:
 kotlina mansfeldzka
 Mansfelder Gebirgskreis
 Mansfelder Grund-Helbra
 Mansfelder Land
 Mansfelder Seekreis
 Mansfield
 Seegebiet Mansfelder Land